Danika – ipocoristico ceco del nome proprio di persona femminile Daniela
Danika – film di Ariel Vromen del 2006